94. mužské a 28. ženské mistrovství Evropy ve vzpírání se konalo od 10. do 18. dubna 2015 v gruzínském Tbilisi.

Přehled medailí

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Související články 
 Vzpírání

Mistrovství Evropy ve vzpírání
Vzpírání v roce 2015
Vzpírání v Gruzii
Sport v Tbilisi